IR-14 ist ein Akronym oder eine Abkürzung, und steht für:
 Infanterie-Regiment 14
 Fars, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Tschahār Mahāl und Bachtiyāri, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)

IR14